Алекса́ндр Бу́рцев:
 Бурцев, Александр Афанасьевич (род. 1965) — советский и белорусский легкоатлет.
 Бурцев, Александр Евгеньевич (1863—1938) — русский библиофил, библиограф и издатель, коллекционер живописи, автор работ по этнографии, купец 1-й гильдии.
 Бурцев, Александр Юрьевич (род. 1956) — российский режиссёр, сценарист и продюсер, актёр, музыкант.